El municipio de Camp 5 (en inglés: Camp 5 Township) es un municipio ubicado en el condado de St. Louis en el estado estadounidense de Minnesota. En el año 2010 tenía una población de 35 habitantes y una densidad poblacional de 0,39 personas por km².

Geografía 
El municipio de Camp 5 se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 90.74 km², de la cual 81,6 km² corresponden a tierra firme y (10,07 %) 9,14 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 35 personas residiendo en el municipio de Camp 5. La densidad de población era de 0,39 hab./km². De los 35 habitantes, el municipio de Camp 5 estaba compuesto por el 94,29 % blancos, el 5,71 % eran amerindios. Del total de la población el 0 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Minnesota
Localidades del condado de St. Louis (Minnesota)